Mère et Fille est un drame de Xavier Forneret (1855).
 Mère et Fille est une série télévisée française (2012-2017).
 Mère et Fille : California Dream est le premier Disney Channel Original Movie français (2016).
 Mère et Fille est un film de Jure Pavlović sorti en (2021).

Voir aussi